

Cinema 
De Generazione – film collettivo del 1994

Medicina 
Degenerazione carcinomatosa
Degenerazione cerebrale paraneoplastica
Degenerazione cortico-basale
Degenerazione ialina
Degenerazione idropica
Degenerazione maculare
Degenerazione psichiatrica
Degenerazione walleriana

Musica 
Degenerazione – album dei Rappresaglia del 1999

Altri progetti